Takuya Kida (Kanagawa, 23 de julho de 1994) é um futebolista profissional japonês que atua como meia e joga no Yokohama F. Marinos.

Carreira 
Takuya Kida começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Títulos 
Yokohama F. Marinos
J-League de 2019

Naturais de Kanagawa
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos